A Pokémon a következőkre utalhat:

Pokémon
Pokémon, a gyűjthető lényekről szóló videójáték, rajzfilm és kártyajáték összefoglaló szócikke
Pokémon (videójáték-sorozat), egy videójáték-sorozat
Pokémon (anime), az azonos című videójáték anime-feldolgozása